Нововознесенка — название населённых пунктов.

Россия 
 Нововознесенка — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Нововознесенка — поселок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Нововознесенка — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Нововознесенка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.

Украина 
 Нововознесенка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Нововознесенка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Нововознесенка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Нововознесенский
 Нововознесенское